Bonang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bonang, Majalengka, by, 
 Kecamatan Bonang, distrikt, Jawa Tengah, 
 Bonang, Rembang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar